Склад збірної Англії на Чемпіонаті Європи 1996 року

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 1996
Англія 1996